Jeux olympiques de 1976 peut faire référence aux :
 Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck en Autriche.
 Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal, au Canada.